Ра́диш:

 Радиш Богдан Ілліч ( 8 листопада 1934) — український поет, письменник, член Спілки письменників України.
 Радиш Василь Георгійович (1889—1956) — радянський кіносценарист та режисер.
 Радиш Ганна Василівна (1922 — ?) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.
 Радиш Мирослав Богданович ( 5 травня 1962) — художник декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), заслужений художник України, лауреат премії імені Катерини Білокур (2008). Член НСХУ (1998).
 Радиш Мирослав Дмитрович (1910—1956) — маляр і театральний декоратор родом з Снятинщини (Галичина).

Див. також 
 Радишево
 Радишевський

Примітки 

Українські прізвища